Торощин — фамилия; имеет женскую форму Торощина.
 Торощин, Игорь Андреевич (род. 1985) — российский политический деятель, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
 Торощин, Павел Васильевич (1894—1940) — советский военачальник пограничных и внутренних войск.